Михаил Чирков:
 Чирков, Михаил Алексеевич (1897—1945) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Чирков, Михаил Владимирович (род. 1954) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва.
 Чирков, Михаил Павлович (1866—1938) — выдающийся мастер-ювелир серебряно-черневого искусства, руководитель артели «Северная чернь» в Великом Устюге. Примечания